«Суро́вые киломе́тры» — остросюжетный советский художественный фильм режиссёра Олега Николаевского, снятый по сценарию Игоря Болгарина и Виктора Смирнова на Свердловской киностудии в 1969 году. Премьера фильма состоялась 12 октября 1970 года.

Сюжет 
На одной из автобаз в Сибири, сорвавшись на автомашине в пропасть, погибает водитель. Расследование, проведенное милицией, приходит к выводу, что имел место несчастный случай. Друг погибшего водитель Алексей Воробьёв (Николай Мерзликин) не верит в данную версию и по согласованию с сотрудником милиции устраивается на работу на эту автобазу, чтобы выяснить обстоятельства происшедшего.  Алексею удаётся выяснить, что друг стал свидетелем хищений и был убит.

В ролях 
 Николай Мерзликин — Алексей Воробьёв, шофёр
 Виктор Филиппов — Летюков, шофёр-рвач
 Светлана Старикова — Гутя Дробот, диспетчер автобазы Жанна Болотова — Таня Савицкая, радист-метеоролог Алексей Чернов — Фёдор Матвеевич Дробот, автомеханик
 Владимир Кашпур — Косяков, главный инженер автобазы
 Лев Золотухин — Стрельцов, шофёр
 Виталий Беляков — Дьяков, шофёр
 Вячеслав Невинный — старший лейтенант милиции
 Анатолий Дудоров — Паламарчук, шофёр
 Айварс Богданович — Крумс
 Капитолина Ламочкина — тётя Феня, хозяйка квартиры
 Иван Матвеев — Гирёв, шофёр
 Борис Новиков — Чуркин, шофёр
 Константин Максимов — Антон Иванович
 Олег Николаевский — продавец картошки
 Николай Бадьев — Костяшкин, инспектор ветнадзора
 Иван Власов — Виталий Савицкий
 Саша Киприянов — Василёк Савицкий

Съёмочная группа 
 Режиссёр-постановщик: Олег Николаевский
 Авторы сценария: Игорь Болгарин, Виктор Смирнов
 Оператор: Игорь Лукшин
 Композитор: Лев Степанов
 Художник: Владислав Расторгуев

Технические данные 
 Чёрно-белый, 98 минут.
 Премьера: 12 октября 1970 года.

Примечания

Ссылки 

Фильмы СССР 1969 года
Фильмы Свердловской киностудии
Фильмы Олега Николаевского
Фильмы о водителях
Детективные фильмы СССР
Чёрно-белые фильмы СССР